Yahoo (читается «Яху») — многозначный термин:
 Yahoo (еху) — вымышленные человекоподобные существа из книги Дж. Свифта «Путешествия Гулливера».
 Yahoo! — американская компания.
 Яху — одно из названий человекоподобного существа йови.
 Яху, Хейнар (род. 1933) — эстонский шашист, шашечный журналист, арбитр.

См. также 
 ЯХУ